Sabat ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Sabat Ercasty (1887–1982), uruguayischer Schriftsteller
 Marc Sabat (* 1965), kanadischer Komponist

Siehe auch:
 Sabbat (Begriffsklärung)
 Sabath